Gathercole est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 
Gathercole est patronyme anglais originaire du haut Moyen Âge, de gathered cold, surnom donné à un vieil homme, signifiant . 

  (1986 -), motocycliste sportif australien ;
  (1937 - 2010),  de 1987 à 2001 ;
  (1974 -), théologien britannique du Nouveau Testament ;
  (? -), directrice du  du Conseil de la recherche médicale du Royaume-Uni de 2011 à 2018 ;
 Terry Gathercole (1935 - 2001), nageur australien.

Toponyme 

 , ancienne école secondaire de Saskatoon dont le bâtiment principal était appelé le Gathercole Building.

Références 

Patronyme anglais